Erik I van Denemarken, ca. 1070–1103, koning van Denemarken
 Erik I van Noorwegen, c. 895–954, koning van Noorwegen
 Erik I van Saksen, c. 1280-1360, medehertog van Saksen (1282-1296), hertog van delen van Saksen (1296-1338)